Les maisons de maître de «La Coudira» sont des maisons de maître, datant du , situées dans la commune de Pregny-Chambésy, dans le canton de Genève, en Suisse.

Localisation 

Les maisons de maître se situent dans la localité de Chambésy - village et se dressent au-dessous du domaine du château de Tournay, dont la propriété a peut-être été détachée autrefois. Ils se situent dans le lieu-dit de Chambésy-Dessus. Le domaine a une surface totale de .

Histoire

Une maison de maître 
Des vestiges romains ont été trouvé a l'emplacement des maisons actuelles témoignant une très ancienne occupation du lieu et d'une possible villa gallo-romaine. Au Moyen-Âge, un cimetière y est attesté avec un chemin nommé Vi des Morts.

Le domaine n'est attesté que depuis le . Il s'agissait d'une première demeure accompagnée d'annexes qui s'adossent au hameau de Chambésy-Dessus. En 1600, le domaine est habité par Jean Blondel dont il épousa Elisabeth de Malvenda, fille de Melchior de Malvenda propriétaire de la Résidence «La Tour». Le domaine resta dans la famille Blondel et ses descendants (familles : Grillet, Trembley, Correvon) jusque dans les années 1780 où le domaine passa à la famille Panchaud qui sera très active dans la vie politique communale. Au , une deuxième maison, au sud de la première, est construite. En 1819, la famille Panchaud achète à la famille Panissod une partie du bas du domaine du château de Tournay agrandissant ainsi le domaine de «La Coudira». La propriété restera dans la famille Panchaud jusqu'en 1919.

En 1920, le domaine est vendu à Marguerite Renet (1847-1925), veuve de Louis-Michel Ormond (1828-1901). En 1922, Marguerite Renet mandate l'architecte Maurice Turrettini (1878-1932) afin de transformer entièrement les deux immeubles contigus en les soudant pour en faire qu'un seul bâtiment. En 1926, Oscar Dusendschön (1868-1960) acquiert le domaine qui l'embellit avec la création de beaux jardins.

En 1960, le domaine revient à son fils Friedrich Dusendschön (1911-1986) qui sépare le domaine en deux propriétés contigües : la maison côté nord reste à la famille Dusendschön alors que la maison côté sud est louée.

Deux maisons de maître

Maison nord 
Depuis 1960, la maison nord appartient à la famille Dusendschön qui, par le jeu des alliances, passa à la famille Lalive. En 2022, la maison est vendu à la famille Augereau.

Maison sud 
Jusque dans les années 1980, la maison sud appartenait toujours à la famille Dusendschön qui la louait alors à la princesse  (1940- ). Cette dernière acheta finalement la maison sud dans les années 1990.

Le 16 octobre 1987, la maison de maître sud est inscrite à l'inventaire genevois par le Département des Travaux Publics.

Propriétaires du domaine 
 Dès 1600 -  ? : Jean Blondel & Elisabeth de Malvenda;
  ? - 1691 : Pierre et Marc-Antoine Blondel;
 1691 - 1701 : Jean-François Grillet (?-1701);
 1701 - 1733 : Louise-Marie Grillet & Georges Trembley (1661-1733);
 1733 - 1755 : Jacob Trembley (1694-1755) & Dorothée Rousseau (1704-1763);
 1755 - années 1780 : Judith-Etiennette Trembley (1726-1783) & David Isaac Benjamin Correvon (1720-?);
 années 1780 - ? : Isaac-Antoine Panchaud;
 ? -? : Louis-Samuel Panchaud;
 ? - ? : Isaac-Antoine Panchaud (fils);
 ? - 1895 : Samuel Panchaud (?-1895);
 1895 - ? : Auguste Panchaud;
 ? - 1920 : Olga Panchaud-Caranzan;
 1920 - 1925 : Marguerite Renet (1847-1925);
 1926 - 1960 : Oscar Dusendschön (1868-1960);
 1960 - 1986 : Friedrich Dusendschön (1911-1986);
 1986-1990: Elisabeth Lalive d'Epinay-Dusendschön;
 Depuis 1986 : Princesse  (1940- ).

Galerie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 

 G. Fatio, Pregny-Chambésy, commune genevoise, 1947 (1978)

Bâtiment dans le canton de Genève